Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristiano Caratti che ha battuto in finale Lars Koslowski 6-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Markus Naewie (primo turno)
 Byron Black (secondo turno)
 Martin Střelba (semifinali)
 Lars Koslowski (finale)

 Jan Apell (quarti di finale)
 David Rikl (primo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1993